Cristóbal Colón o Colón ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Armada Española, para honrar la memoria del almirante Cristóbal Colón.

 La  fue una fragata capturada a Inglaterra en 1782 durante el cerco de Gibraltar, que permaneció en servicio en la Armada Española hasta 1808.
 La  fue una corbeta de la Armada española adquirida en Malta, que posteriormente portó los nombres de Grande Antilla, General Marinho y Gloria, y que fue dada de baja en 1806.
 El , fue un vapor de ruedas de la Armada Española, construido en Londres en 1849 y dado de baja en 1882.
 El , fue un crucero protegido de la clase Velasco, botado el 23 de enero de 1887, que se hundió tras varar en el bajío los Colorados (Cuba), el 29 de septiembre de 1895.
 El , fue un crucero acorazado de construcción italiana perteneciente a la clase Garibaldi, botado el 16 de septiembre de 1896. Fue hundido el 3 de julio de 1898 durante la batalla naval de Santiago de Cuba, que tuvo lugar durante la Guerra Hispano-Estadounidense.
 La , es una fragata de la clase Álvaro de Bazán, botada el 4 de noviembre de 2010, y que entró en servicio el 23 de octubre de 2012. Dotada del Sistema de Combate AEGIS, es el quinto buque de la serie F-100, incorporando importantes mejoras con respecto al resto de la serie, especialmente en propulsión y Sistema de Combate.

Nombres de buques de la Armada de España